Le sigle CEMA peut désigner:
 Le chef d'État-Major des armées français, l'officier militaire de plus haut rang des Forces armées françaises;
 Le centre d’études marines avancées, une association dédiée à l'exploration sous-marine.
 Le Centre d'essais du matériel aérien, un centre d'essai d'avions situé à Vélizy-Villacoublay.